Lush Life peut faire référence à :

Musique

Albums 
 Lush Life, album de Dave Burrell ;
 Lush Life, album de John Coltrane ; 
 Lush Life, album de Linda Ronstadt ;
 Lush Life, album de Lou Donaldson ;
 Lush Life, album de Nancy Wilson.

Chansons 
 Lush Life, un standard de jazz de Billy Strayhorn ;
 Lush Life, chanson de Zara Larsson.

Télévision 
 Lush Life, série télévisée américaine diffusée en 1996 ;
 Lush Life, titre original de Jazz dans la nuit, téléfilm américain diffusée en 1993.